Erlass steht für:
 Dekret, Rechtsakt mit Gesetzeskraft
 Erlass (Verwaltungsrecht), Anweisung einer Behörde an eine nachgeordnete Behörde
 Runderlass, Anweisung der obersten Bundes- oder Landesbehörde
 Erlass (Privatrecht), Vertrag, durch den der Gläubiger dem Schuldner eine Schuld erlässt 
 Erlass (Steuerrecht), Verwaltungsakt, durch den die Steuerverwaltung auf Steuern verzichtet
 Erlass (Schweiz), Oberbegriff für eine verbindliche Rechtsnorm in der Schweiz